Carlo VI d'Asburgo (1685-1740) – imperatore del Sacro Romano Impero dal 1711 al 1740
 Carlo VI di Francia (1368-1422) – re di Francia della dinastia dei Valois dal 1380 al 1422
 Carlo Luigi di Borbone-Spagna (1818-1861) – pretendente al trono di Spagna

 Carlo VI (Charles VI) – cortometraggio muto del 1911 diretto da Louis Feuillade